Finland har totalt tagit 22 medaljer vid världsmästerskapen i friidrott.  

Friidrott i Finland
Nationer vid världsmästerskapen i friidrott